Sancti Spíritus (provincie), een provincie van Cuba
Sancti Spíritus (stad), de hoofdstad van de provincie
Sancti-Spíritus (Salamanca), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca in de regio Castilië en León
Sancti-Spíritus (Badajoz), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura